Pishtaq steht für:
 Pischtak, hohes Portal eines überwölbten Eingangs oder einer Gewölbehalle (Iwan) in der Architektur des Nahen und Mittleren Ostens
 Pishtaku, einen monströsen Mörder in der andinen Tradition der Quechua in Peru